Villeroy (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Villeroy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Villeroy (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też 
 Franciszek Villeroy (1644-1730), marszałek Francji
 Nicolas de Neufville de Villeroy (1598-1685), marszałek Francji
 Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy (1542-1617), kanclerz i minister